Pepete ha sido el sobrenombre de varios toreros:
 José Dámaso Rodríguez (1824–1862), torero español;
 José Rodríguez Davié (1867–1899), torero español;
 José Gallego Mateo o José Claro (1883–1910), torero español;
 José Puerta Carvajal (1894–????), torero español;